Ниже представлен список глав государств по состоянию на 2008 год.

Европа 
  Австрия — Хайнц Фишер, президент
  Азербайджан* — Ильхам Алиев, президент
  Албания — Бамир Топи, президент
  Андорра — Вивес-и-Сисилья, Жоан Энрик и Николя Саркози, князья
  Армения** — Серж Азатович Саргсян, президент
  Белоруссия — Александр Григорьевич Лукашенко, президент
  Бельгия — Альберт II, король
  Болгария — Георгий Пырванов, президент
  Босния и Герцеговина — Небойша Радманович, Харис Силайджич и Желько Комшич, президенты
  Ватикан — Бенедикт XVI, папа римский
  Великобритания — Елизавета II, королева
  Германия — Хорст Кёлер, президент
  Греция — Каролос Папульяс, президент
  Грузия* — Михаил Саакашвили, президент
  Дания — Маргрете II, королева
  Ирландия — Мэри Макэлис, президент
  Исландия — Оулавюр Рагнар Гримссон, президент
  Казахстан* — Нурсултан Назарбаев, президент
  Латвия — Валдис Затлерс, президент
  Россия* — Владимир Владимирович Путин (до 7 мая, президент), Дмитрий Анатольевич Медведев (с 7 мая, президент)
  Украина — Виктор Андреевич Ющенко, президент

 * — Также в Азии.
 ** — С точки зрения культурных особенностей входит в состав Европы, хотя географически находится в Азии.

Азия 
  Азербайджан* — Ильхам Алиев, президент
  Армения** — Серж Азатович Саргсян, президент
  Грузия* — Михаил Саакашвили, президент
  Казахстан* — Нурсултан Назарбаев, президент
  Россия* — Владимир Владимирович Путин (до 7 мая, президент), Дмитрий Анатольевич Медведев (с 7 мая, президент)

 * — Также в Европе.
 ** — С точки зрения культурных особенностей входит в состав Европы, хотя географически находится в Азии.

Северная Америка 
  Канада — Елизавета II, королева
  Мексика — Фелипе Кальдерон, президент
  США — Джордж Буш младший, президент

См. также 
 Список глав государств по годам
 2008

2008
2008 год в политике